Суперкубок Англії з футболу 1990 — 68-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 1990 року між чемпіоном Англії «Ліверпулем» та володарем кубка країни «Манчестер Юнайтед».

Гра завершилася унічию 1:1 (по голу забили Джон Барнс за «Ліверпуль» і Клейтон Блекмор за «Манчестер Юнайтед»). За тогочасним регламентом змагання обидві команди стали володарями Суперкубка.

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на LFCHistory.net  

1990
Англія
Серпень 1990
1990 в англійському спорті